Гарсија Санчес I (баскијски: Gartzea I.a Santxez; o. 919 – 970) био је рани владар Памплоне, други краљ из династије Хименес.

Гарсија је владао од 925. до своје смрти.

Био је син краља Санча I и његове жене, краљице Тоде Аснарес. Наследио је свог оца кад је имао само 6 година те је у његово име земљом управљао његов стриц Химено Гарсес.

Како би две "католичке краљевине", Памплона и Леон, учврстиле везе, Гарсијине сестре Санча, Онека и Урака су постале краљице Леона.

Владари Леона, Памплоне и Кастиље морали су се удружити како би се могли одбранити од заједничког непријатеља.

931. је умро Гарсијин стриц-тутор Химено те је други стриц Гарсије – његов полустриц Ињиго Гарсес – покушао постати регент Памплоне. 934. је Тодин нећак, калиф Кордобе Абдурахман III кренуо у поход против Леона, али је покушао напасти и Памплону. Краљица Тода је молила нећака да одустане те да призна њеног сина Гарсију за краља Памплоне, до чега је и дошло.

Породица 
Гарсија је оженио своју рођаку Андреготу Галиндес. Ово су њихова деца:
 Санчо II од Памплоне (краљ)
 инфанткиња Тода Гарсес

Гарсија се растао од своје рођаке 942. те је оженио инфанткињу Леона Тересу Рамирес; ово је листа њихове деце:
 Рамиро Гарсес од Вигере (краљ)
 инфант Химено
 инфанткиња Урака

Смрт 
Гарсија је умро 22. фебруара 970. године те је покопан у цркви светог Стефана у Виљамајору де Монхардину (Villamayor de Monjardín).

Породично стабло

Референце 

Рођени 919.
Умрли 970.
Владари Наваре
Династија Хименез